

Селище міського типу
 Володимирівка — Донецька область, Волноваський район

Села:
 Володимирівка — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Володимирівка — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Володимирівка — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Володимирівка — Вінницька область, Вінницький район
 Володимирівка — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Володимирівка — Вінницька область, Хмільницький район
 Володимирівка — Волинська область, Володимирський район
 Володимирівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Апостолівська міська громада
 Володимирівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада
 Володимирівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Девладівська сільська громада
 Володимирівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Криничанська селищна громада
 Володимирівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Лихівська селищна громада
 Володимирівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Володимирівка — Донецька область, Бахмутський  район
 Володимирівка — Донецька область, Покровський район
 Володимирівка — Житомирська область, Звягельський район, Баранівська міська громада
 Володимирівка — Житомирська область, Звягельський район, Ємільчинська селищна громада
 Володимирівка — Запорізька область, Запорізький район
 Володимирівка — Запорізька область, Василівський район
 Володимирівка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Володимирівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Якимівська селищна громада
 Володимирівка — Київська область, Вишгородський район
 Володимирівка — Київська область, Білоцерківський район, Білоцерківська міська громада
 Володимирівка — Київська область, Білоцерківський район Володарська селищна громада
 Володимирівка — Київська область, Білоцерківський район, Таращанська міська громада
 Володимирівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Володимирівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Катеринівська сільська громада
 Володимирівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Компаніївська селищна громада
 Володимирівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська сільська громада
 Володимирівка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Володимирівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Петрівська селищна громада
 Володимирівка — Луганська область, Сватівський район
 Володимирівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Доманівська селищна громада, Володимирівський старостинський округ
 Володимирівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Доманівська селищна громада, Щасливський старостинський округ
 Володимирівка — Миколаївська область, Баштанський район, Володимирівська сільська громада
 Володимирівка — Миколаївська область, Баштанський район, Софіївська сільська громада
 Володимирівка — Миколаївська область, Миколаївський район
 Володимирівка — Одеська область, Березівський район
 Володимирівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Володимирівка — Одеська область, Болградський район
 Володимирівка — Одеська область, Подільський район, Зеленогірська селищна громада
 Володимирівка — Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна громада
 Володимирівка — Одеська область, Роздільнянський район, Затишанська селищна громада
 Володимирівка — Одеська область, Роздільнянський район, Роздільнянська міська громада
 Володимирівка — Полтавська область, Миргородський район
 Володимирівка — Полтавська область, Полтавський район
 Володимирівка — Сумська область, Роменський район, Недригайлівська селищна громада
 Володимирівка — Сумська область, Роменський район, Хмелівська сільська громада
 Володимирівка — Сумська область, Сумський район
 Володимирівка — Харківська область, Красноградський район
 Володимирівка — Харківська область, Красноградський район
 Володимирівка — Харківська область, Куп'янський район
 Володимирівка — Херсонська область, Генічеський район
 Володимирівка — Херсонська область, Каховський район
 Володимирівка — Херсонська область, Скадовський район
 Володимирівка — Чернігівська область, Чернігівський район
 Володимирівка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

 Володимирівка — колишнє село Джанкойського району Автономної Республіки Крим (зняте з обліку 24 березня 1997)
 Володимирівка — колишня назва села Високе Нікопольського району Дніпропетровська область
 Володимирівка — колишнє село Поліського району Київської області (зняте з обліку через відселення мешканців внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС)
 Володимирівка — колишнє село Рунівщинської сільської ради Полтавського району Полтавської області (зняте з обліку)
 Володимирівка — колишнє село Глухівського району Сумської області (приєднано до смт Шалигине)
 Володимирівка — колишня назва села Василівка Охтирського району Сумської області
 Володимирівка — колишня назва села Димирівка Прилуцького району Чернігівської області 

Селища:
 Володимирівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Володимирівка — Харківська область, Богодухівський район
 Володимирівка — Черкаська область, Уманський район

Протомісто:
 Володимирівка — поселення-протомісто трипільської культури IV тисячоліття до н. е.

Залізниця:
 Володимирівка — залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці

Володимирівка — село, Вітебська область, Вітебський район

Влолдимирівка — село, Хіславицький район, Смоленська область

Села:
 Володимирівка (; ) — ПМР, Рибницький район
 Володимирівка (; ) — ПМР, Слободзейський район